Gerdon ist der Familienname folgender Personen:

 Marvin Gerdon (* 1996), deutscher Handballspieler
 Nicole Gerdon (* 1986), Schauspielerin